Municipio de Crane puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Crane (condado de Paulding, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Paulding.
 Municipio de Crane (condado de Wyandot, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wyandot.